

Toponymes 

 Sigy, commune française de Seine-et-Marne
 Sigy-en-Bray, commune française de Seine-Maritime
 Sigy-le-Châtel, commune française de Saône-et-Loire

Homonymie de toponyme